Wedler ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Wedler (* 1971), deutscher Volleyballspieler
Bernhard Wedler (1895–1975), deutscher Bauingenieur
 Heinz Wedler (1927–2012), der erste Generaldirektor vom Kombinat Mikroelektronik Erfurt
 Gerd Wedler (1929–2008), deutscher Chemiker
 Luna Wedler (* 1999), Schweizer Schauspielerin
 Markus Wedler (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Rainer Wedler (Pseudonym: Renarius Flabellarius; * 1942), deutscher Schriftsteller
 Weronika Wedler (* 1989), polnische Sprinterin
 Willy Wedler (* 1943), deutscher Politiker (FDP)

Weiteres:
 Haus Wedler, Darmstadt
 Nadine d’Arachart und Sarah Wedler, Autorenduo